Heckmeck ist

 ein anderes Wort für: unnötige Umstände, Getue, Aufhebens

Siehe auch:
 ein Würfelspiel, Heckmeck am Bratwurmeck